Вендл има више значења:
 Вендл (Ајдахо)
 Вендл (Минесота)
 Вендл (Северна Каролина)